Dette er en liste over danske ishockey- og pokalmestre.

Kilde 
http://www.sonderjyske.dk/index.php?champs=show

http://da.jazz.openfun.org/wiki/Superisligaen

Ishockey- og pokalmestre